Обсада на Берат може да се отнася за:

 Обсада на Берат (1280 – 1281)
 Обсада на Берат (1455)